Манкейто или Манкато ():

Топонимы 
 Манкейто — город в округах Блу-Эрт, Николлет, Ле-Сур, штат Миннесота, США.
 Манкейто — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.
 Манкейто — административный центр округа Джуэлл, штат Канзас, США.